Ка́ркаралинский округ:

 Каркаралинский округ, Каркаралинский внешний округ — административно-территориальная единица Области Сибирских Киргизов, Семипалатинской области Российской Империи существовавшая в 1854—1920 годах; Семипалатинской губернии Киргизской АССР в 1920—1928 годах.
 Каркаралинский округ — административно-территориальная единица Казакской АССР СССР существовавшая в 1928—1930 и 1934—1936 годах.